

Hydronyme 
 La Gous est une rivière de Russie, longue de 146 kilomètres, et un affluent de la rive gauche de l'Oka.

Toponyme 
 Gous-Khroustalny est une ville de l'oblast de Vladimir, en Russie, et le centre administratif du raïon de Gous-Khroustalny. Elle est située sur la rivière Gous, un affluent de l'Oka, à  au sud de Vladimir.